Toponímia:
 Montgomery (Gal·les), localitat gal·lesa de Powys
 Montgomery (Alabama), localitat estatunidenca a l'estat d'Alabama
 Montgomery (Geòrgia), localitat estatunidenca a l'estat de Geòrgia
 Montgomery (Illinois), localitat estatunidenca a l'estat d'Illinois
 Montgomery (Indiana), localitat estatunidenca a l'estat d'Indiana
 Montgomery (Louisiana), localitat estatunidenca a l'estat de Louisiana
 Montgomery (Massachusetts), localitat estatunidenca a l'estat de Massachusetts
 Montgomery (Minnesota), localitat estatunidenca a l'estat de Minnesota
 Montgomery (Ohio), localitat estatunidenca a l'estat d'Ohio
 Montgomery (Pennsilvània), localitat estatunidenca a l'estat de Pennsilvània
 Montgomery (Texas), localitat estatunidenca a l'estat de Texas
 Montgomery (Vermont), localitat estatunidenca a l'estat de Vermont
 Montgomery (Virgínia de l'Oest), localitat estatunidenca a l'estat de Virgínia de l'Oest
 Montgomery, nom de la ciutat de Sahiwal al Panjab (Pakistan) entre 1865 i 1966
 Montgomery City, població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Montgomery Creek, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Montgomery Village, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland
 Districte de Montgomery, divisió administrativa del Panjab
 Fort Montgomery, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Senyoria de Montgomery, jurisdicció feudal a Normandia que apareix al segle XI
 Sainte-Foy-de-Montgommery a Calvados
 Saint-Germain-de-Montgommery a Calvados
 Colleville-Montgomery a Calvados
 Biografies:
 Elizabeth Montgomery (1933 - 1995), actriu estatunidenca
 Montgomery Clift (1920 - 1966), actor estatunidenc
 Bernard Law Montgomery (1887 - 1976), general britànic
 Percy Montgomery, jugador de rugbi a 15 campió del món i de l'USAP de Perpinyà
 Robert Montgomery (1904 – 1981), actor i director estatunidenc
 Wes Montgomery (1923 - 1968), guitarrista estatunidenc de jazz
 Personatges de ficció:
 Addison Montgomery Forbes Shepherd, personatge fictici de la sèrie Anatomia de Grey
 Montgomery Burns, personatge de la sèrie Els Simpson
 Montgomery Scott, personatge de la sèrie Star Trek
 James Montgomery "Hunter", personatge de la sèrie Queer as Folk
 Miscel·lània:
 Montgomery o Montgommery (llinatge), important nissaga normanda originària del departament de Calvados
 Montgomery Motorcycles, fabricant anglès de motocicletes